Јаши има више значења:

 Јаши
 Јаши (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Јаши, насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Јаши (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији